Im Haag ist der Name folgender Orte:

 Im Haag (Gemeinde Katsdorf), Ortsteil der Gemeinde Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Im Haag (Gemeinde Niederneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Im Haag (Gemeinde Wolfern), Ortsteil der Gemeinde Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Den Haag, Regierungssitz und Residenzstadt der Niederlande, veraltet auch Im Haag

Siehe auch:
 Im Hag